Баргман, Александр Львович (род. 1970) — российский актёр и театральный режиссёр.
 Баргман, Валентин (1908—1989) — американский математик, физик-теоретик.